Holsboer ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Holsboer (* 1945) Schweizer Psychiater, Direktor des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, München
 Max Holsboer (* 1899–1958), Schweizer Eishockey- und Schauspieler, promovierter Chemiker
 Noor Holsboer (* 1967), niederländische Hockeyspielerin
 Valerie Holsboer (* 1977), deutsche Juristin, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit (seit 2017)
 Willem Holsboer (1905–1959), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Willem Jan Holsboer (1834–1898), gilt als Begründer der Rhätischen Bahn (RhB) und Förderer des Kurortes Davos

All diese obigen Holsboers sind untereinander mehr oder weniger nah verwandt.